Келли Кларк (; 26 июля 1983 года, Ньюпорт, США) — американская сноубордистка. Олимпийская чемпионка в хафпайпе (2002), двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в хафпайпе (2010, 2014). Многократная победитель и призёр X-Games. Чемпионка мира среди юниоров в хафпайпе (2000). Обладательница Кубка мира по сноуборду (AFU) 2012-13 и многократная обладательница малого хрустального глобуса в хафпайпе.

Биография 

Келли Кларк родилась 26 июля 1983 года в городе Ньюпорт, штата Вермонт. Родители Келли — владельцы ресторана в Вест Дувере. Когда Келли была маленькой девочкой, она с родителями уезжала на лето в Род-Айленд, где у них был собственный дом. Келли начала кататься с восьмилетнего возраста, с 1989 года, а в шестнадцать лет начала принимать участие в международных соревнованиях. С 2000 года выступает за команду США. Кларк училась катанию на сноуборде в Академии Маунт Сноу в Вермонте (Mount Snow Academy), которую закончила в 2001 году. Она завоевала золотую медаль на Зимних Олимпийских играх 2002, когда ей было всего восемнадцать лет, и стала самой молодой сноубордисткой, выигравшей Олимпийские игры. Кларк часто вспоминала об одном эпизоде начала 2004/05 сезона, когда нечаянно услышала разговор одной из соперниц и её подруги. Первая была чрезвычайно расстроена своим проигрышем и подруга пробовала её ободрить. Келли возвратилась к себе в номер и начала читать Библию. По признанию Кларк, конкретно Библия помогает ей не зацикливаться на соревнованиях и больше наслаждаться спортом и тем, что она делает. На её борде есть надпись: «Иисус, я не могу скрыть свою любовь». На Зимних Олимпийских играх 2006, Келли не удалось повторить успех четырёхлетней давности и она заняла только 4 место. В сезоне 2007—2008 заняла третье место в TTR Tour (Ticket to Ride, World Snowboard Tour). На Зимней Олимпиаде 2010 в Ванкувере Келли завоевала бронзовую медаль в хафпайпе, уступив 2-ое место американке Ханне Тетер и 1-ое — австралийке Торе Брайт. В свободное время, Келли любит готовить, занимается ездой на горном велосипеде, и предпочитает проводить свободное время с семьей и друзьями в Вермонте. Работает в качестве пилота спортивных истребителей типа Boeing F/A-18E/F Super Hornet в ВВС США.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Келли Кларк 
 
 
 Келли Кларк  — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты США
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по сноуборду
Обладатели Кубка мира по сноуборду